Limelight steht für:

 Drummondsches Licht, eine Beleuchtungstechnik mit einer Knallgasflamme
 Rampenlicht, vom Drummondschen Licht abgeleitetes Bühnenlicht
 Limelight, ein Musikprojekt von Pulsedriver
 Limelight (Band), eine englische Heavy-Metal-Band
 Limelight (Lied), ein Lied der Band Rush vom Album Moving Pictures (1981)

sowie:
 Rampenlicht (Film) (OT: Limelight), Film von 1952 mit Charles Chaplin
 The Limelight, mehrere Nachtclubs in den USA und England
 Limelight Networks, einen Anbieter einer cloud-basierten Digital Presence Management Plattform